Гей, слов'яни  — слов'янська патріотична пісня. Її, під назвою «Гей, Словаки!» (), у 1834 році написав словацький поет та історик Самуел Томашик. Як гімн твір був вперше використаний націоналістичним урядом Йозефа Тисо за часів Першої Словацької республіки (1939–1945). Згодом був гімном СФРЮ в 1945–1992, Союзної Республіки Югославія в 1992–2003, Сербії і Чорногорії в 2003–2006. Український переклад даного вперше здійснив Павло Грабовський у 1895 році, опублікованій в збірці «З чужого поля».

Версії різних слов'янських мов

Посилання 
 Марш «Hej, Slováci!» на YouTube 

Гімни
Панславізм
Новоісторична Сербія
Сербська музика‎
Югославія
Перша Словацька республіка
Сербія та Чорногорія
Слов'янські культури